7 Tage steht für:

 7 Tage – das große Adelsmagazin, deutsche Frauenzeitschrift
 7 Tage (NDR), Dokumentationsserie des NDR
 7-Tage-Woche, siehe Woche #Sieben-Tage-Woche
 7 Tage, 7 Köpfe, Comedyserie

Siehe auch:
 Sieben Tage
 7 Days
 Seven Days